Stonehouse kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Stonehouse (berg),

Storbritannien 

 Stonehouse, Skottland, South Lanarkshire, 
 Stonehouse, Gloucestershire, stad i England, 
 Stonehouse, Devon – en ort i Plymouth, Devon, England

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar